Egem (Oost-Vlaanderen), een gehucht van de Belgische deelgemeente Bambrugge in de gemeente Erpe-Mere
 Egem (West-Vlaanderen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Pittem